Popławy peut désigner :

Toponymie 
en Pologne :
 Popławy, village du powiat de Chełm, dans la voïvodie de Lublin
 Popławy, village du powiat de Łęczna, dans la voïvodie de Lublin
 Popławy, village de la voïvodie de Łódź
 Popławy, village de la voïvodie de Podlachie
 Popławy, village de la voïvodie de Mazovie